Matroschka, auch Matroska oder Matrjoschka, russisch матрёшка, in englischer Transkription Matryoshka, steht für:

 Matrjoschka, eine Steckpuppe
 Matrjoschka (Diamant), der einzig bekannte Diamant mit einem Diamanten in der Mitte
 Matroschka (Strahlungsmessung), ein Experiment zur Strahlungsmessung
 Matroska, ein Dateicontainerformat
 Matroska (Ort), Dorf in der Ukraine
 Matrjoschka (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:
 Matrioshki – Mädchenhändler